Замби́йская митропо́лия () — епархия Александрийской православной церкви на территории Замбии с кафедрой в городе Лусака.

История 
22 февраля 2001 года патриаршим и синодальным указом Александрийской православной церкви была учреждена Замбийская епископия с кафедрой в Лусаке. Первоначально епархия распространялась только на территорию Замбии.

6 октября 2009 года епархия была возведена в ранг митрополии.

В октябре 2010 года в пределы Замбийской кафедры вошло Малави, выделенное из состава Зимбабвийской митрополии, в связи с чем митрополия стала именоваться Замбийской и Малавийской.

26 ноября 2018 года решением Священного Синода Александрийской православной церкви территория Малави отошла к отдельной Малавийской епархии.

Архиереи 
 Петр (Каратрупкос) (25 февраля 2001 — 14 марта 2003)
 Иоаким (Кондовас) (23 марта 2003 — 15 сентября 2015)
 Иоанн (Цафтаридис) (с 24 ноября 2015)

Примечания

Ссылки 
 ЗАМБИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ  // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Епархии Александрийской православной церкви
Лусака
Религия в Замбии
Религия в Малави